Геданган:

  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
  — район в округе Маланг, Индонезия;
  — населённый пункт в районе Карангреджо, округ Тулунгагунг, Индонезия;
  — населённый пункт в районе Чампурдарат, округ Тулунгагунг, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Гресик, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Гробоган, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Бойолали, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Семаранг, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Сукохарджо, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Пурвореджо, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Джепара, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Понорого, Индонезия.